Khaled Ali Nasser Al Qahtani (; Kuvaitváros, 1985. február 16. –) kuvaiti labdarúgó, az Al Qadsia hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
 Profil

1985-ben született személyek
Kuvaiti labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek